Спонд, Анри де (1568—1643) — французский священник и историк.
 Спонд, Жан (1557—1595) — французский поэт и переводчик; брат Анри де С.

См. также 
 Спонде

Примечания